Suba steht für:

 einen Stadtbezirk von Bogotá, siehe Suba (Bogotá)
 das Pseudonym eines serbisch-brasilianischen Musikproduzenten, siehe Suba (Produzent) (1961–1999)
 ein ehemaliges palästinensisches Dorf, siehe Suba (Wüstung)
 eine kenianische Volksgruppe, siehe Suba (Kenia)
 ein Distrikt in der kenianischen Provinz Nyanza, siehe Distrikt Suba
 eine afrikanische Sprache, siehe Suba (Sprache)
 eine tansanische Volksgruppe, siehe Suba (Tansania)
 einen Verwaltungsbezirk im Mogulreich
 ein einfaches, ärmelloses Kleidungsstück aus Pelz, im Winter mit dem Leder nach außen getragen, im Sommer gewendet, siehe Suba (Kleidung)

Šuba ist der Familienname folgender Personen:
 Isabell Šuba (* 1981), deutsche Regisseurin

Siehe auch:
 Șubă